El Trofeu Comte de Godó 2004, també conegut com a Open Seat Godó 2004, és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 52a edició del torneig es va celebrar entre el 24 d'abril i el 2 de maig de 2004 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí  
 Quadre dobles masculins  

2004
Competicions esportives del 2004 a Catalunya